Серебрянские гидроэлектростанции (Серебрянский каскад) — каскад ГЭС на реке Воронья в Мурманской области.

Характеристика 
Река Воронья вытекает из Ловозера и впадает в губу Воронью Баренцева моря.

Длина реки 150,1 км, падение 153,2 м, площадь водосбора 9944 км². Каскад ГЭС на Вороньей включает в себя 2 электростанции — Серебрянскую ГЭС-1 и Серебрянскую ГЭС-2. Строительство каскада ГЭС началось в 1964 г, закончилось в 1973 г. Строительство велось в тяжёлых условиях тундры и характеризовалось применением ряда неординарных технических решений. Для строительства каскада были построены посёлки Серебрянский и Туманный.

Серебрянские ГЭС входят в состав Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС ПАО «ТГК-1». 

Серебрянские ГЭС спроектированы институтом «Ленгидропроект».

Состав

Ссылки 
 Описание Серебрянской ГЭС-1 на сайте института Ленгидропроект 
 Описание Серебрянской ГЭС-2 на сайте института Ленгидропроект 
 Официальный сайт ПАО «ТГК-1»

Каскады ГЭС России
Электростанции Мурманской области